Balfácán
 Balfácán (La chèvre): 1981-es francia filmvígjáték, rendező Francis Veber, főszereplők Pierre Richard, Gérard Dépardieu
 Balfácán (It’s Murphy’s Fault): 1988-as amerikai filmvígjáték, rendező Robert J. Smawley, főszereplő Patrick Dollaghan
A balfácán
 A balfácán (Get Smart): 1965-ös amerikai televíziós vígjátéksorozat, alkotó Mel Brooks